Сезон 1964–1965 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 13 вересня 1964 та 18 квітня 1965 року. Став 34-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 16 команд, у тому числі 2 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі з Сегунди. За результатами сезону 12 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби відразу вибули до Сегунди, ще дві команди брали участь у матчах плей-оф за право виступів у Ла Лізі проти двох представників Сегунди.

Переможцем турніру став мадридський «Реал», який захистив чемпіонський титул попереднього сезону та здобув свій 11-й трофей національної першості. «Королівський клуб» впевнено провів увесь сезон, здебільшого очолюючи турнірну таблицю першості. Чемпіони фінішували з чотириочковим відривом від найближчого переслідувача, яким протягом більшої частини сезону була інша мадридська команда, «Атлетіко».

Підсумкова турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Ла Лізі

Динаміка турнірного становища

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1964—65 став парагвайський нападник «Барселони» Каєтано Ре, який записав до свого активу 26 голів. 

Найкращі бомбардири сезону:

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1964–65 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1964–65 на bdfutbol.com  

1964-65
1965 у футболі
1964 у футболі